Slovo dekorace má několik významů:

 ozdoba obecně, např. šperk či galanterie
 dekorace v umění
 ornament
 divadelní dekorace
 část vyznamenání nebo řádu (např. stuha) – dekorování, viz též faleristika
 heraldika: součást erbu

Externí odkazy